Ге́рхард Фри́дрих Ми́ллер (Мю́ллер), в прижизненных трудах Ге́рард Фри́дерик, также в русифицированной форме Фёдор Ива́нович Ми́ллер (; 29 октября 1705, Херфорд, герцогство  Вестфалия, Королевство Пруссия — , Москва, Российская империя) — русско-немецкий историограф, естествоиспытатель и путешественник. Действительный член Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге (адъюнкт по истории с 05.11.1725, профессор истории с 01.07.1730), вице-секретарь Академии (01.07.1728—01.06.1730), конференц-секретарь Академии (07.03.1754—21.02.1765), действительный статский советник (1783). Руководитель Академического отряда «Второй Камчатской экспедиции», организатор Московского главного архива.

Происхождение 
Его отец, Томас Мюллер, ректор гимназии в Херфорде (Вестфалия), происходил из пасторской семьи из города Зост. Мать, Анна Мария Боде, была дочерью профессора права и восточных языков и теологии в городе Минден (Вестфалия), Герарда Боде. Дядя по материнской линии, Генрих фон Боде, был профессором права в Ринтельне и Галле и принадлежал к имперскому дворянству, имея чин имперского надворного советника.

Школьное образование Герхард получил в гимназии своего отца. С 1724 года учился в Лейпцигском университете.

Карьера в России 
 года Миллер приехал в Россию и был определён адъюнктом по истории в только что основанную Академию наук и художеств. Поддерживаемый влиятельным И. Шумахером, зятем которого Миллер предполагал стать, он первые годы преподавал латинский язык, историю и географию в Академической гимназии, вёл протоколы академических заседаний и канцелярии (1728—1730), редактировал «Санкт-Петербургские ведомости» с «Примечаниями» — первым отечественным журналом, рассчитанным на более обширный круг читателей, а также немецкоязычную газету St. Petersburgische Zeitung.  года Миллер был назначен профессором истории Академии, а 2 августа выехал за границу. Посетив Германию, Голландию, Англию, Миллер привлёк для работы в Академии Готлиба Юнкера и Георга Якова Кера. По возвращении в 1732 году, Миллер обнаружил, что лишился расположения Шумахера, с которым у него с тех пор возникла непримиримая вражда. С 1732 года он стал выпускать сборник статей, касающихся России: «Sammlung Russischer Geschichte» (1732—1765) — это было первое издание, основательно знакомившее иностранцев с русской землёй и её историей.

В 1733 году началась подготовка «Второй Камчатской экспедиции», в которой по поручению академии принял участие и Миллер. Не попав на Камчатку, Миллер объездил главнейшие пункты Западной и Восточной Сибири в пределах: Берёзов—Усть-Каменогорск—Нерчинск—Якутск и тщательно исследовал местные архивы, открыв, между прочим, сибирскую летопись Ремезова. Десятилетнее (1733—1743) пребывание в Сибири обогатило Миллера массой ценных сведений по этнографии коренных жителей Сибири, местной археологии и современному состоянию края. Особенно важна была вывезенная Миллером громадная коллекция архивных документов, и если сам он использовал только ничтожную часть их, то в дальнейшем они служили и продолжают служить важным подспорьем для учёных. В Санкт-Петербург Миллер вернулся в самый разгар академических интриг и, кроме Шумахера, нажил себе другого непримиримого врага — М. В. Ломоносова.

После возвращения из Сибири, Миллер написал историю российских исследований. Французское издание его работы () помогло довести до широкой аудитории Европы информацию о российских исследованиях.

В 1747 году Миллер принял русское подданство, и  был назначен историографом Российского государства. В 1749 году имел большую неприятность по поводу речи, приготовленной им для торжественного заседания Академии: «Происхождение народа и имени российского». Некоторые из академиков (Ломоносов, Крашенинников, Попов) нашли её «предосудительной России». Миллер обвинялся в том, что «во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно: как их многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнём и мечом пустошили и у царей их сокровища грабили. А напоследок удивления достойно, с какой неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили».

Горячность и нетерпимость, с какой принята была теория скандинавского происхождения варягов-основателей русского государства (Норманская теория), значительно объясняется тогдашними политическими отношениями России к Швеции. Речь, уже напечатанная, была уничтожена, но появилась в 1768 году в «Allgemeine historische Bibliothek» (т. V) под заглавием: «Origines gentis et nominis Russorum».

 года Миллер был, за ссору с Ломоносовым, разжалован на год, президентом Императорской Академии наук и художеств графом К. Г. Разумовским, из профессоров — в адъюнкты Академии и понижением жалованья с 1000 руб. до 860 руб. в год. Скоро, однако, Миллер был прощён под условием предварительно подать прошение о прощении.

В 1750 году он напечатал первый том «Описания Сибирского царства» — «первый правильный учёный труд по сибирской истории» (Пыпин). 2-й том увидел свет лишь в отрывках, напечатанных в «Sammlung russisch. Geschichte» и «Ежемесячных Сочинениях». Миллер очень медлил работой, и академия поручила продолжение её академику Фишеру. «Sibirische Geschichte» последнего (СПб., 1768; русский перевод, СПб., 1774) не есть, однако, продолжение, а лишь сокращённый пересказ сочинения Миллера (как напечатанного, так и остававшегося ещё в рукописи). Работу Фишера Бюшинг считал простым плагиатом. С 1754 года в звании конференц-секретаря Академии Миллер ведёт обширную переписку с заграничными учёными, вызывает профессоров для московского университета, принимает участие в составлении Вольтером истории царствования Петра Великого, предоставляя материалы и замечания.

В 1755—1765 годы Миллер редактировал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» — первое периодическое учёно-литературное издание на русском языке. В нём участвовали все современные писатели, пользовавшиеся известностью; сам Миллер поместил там много статей, касающихся Сибири. Из числа собственно исторических трудов Миллера, кроме «Origines Rossicae», главнейшие: «О летописце Несторе» (1755), «Известие о запорожских казаках» (1760), «О начале Новгорода и происхождении российского народа» (1761) и «Опыт новой истории о России» (1761). Напуганный судьбой своей речи 1749 года, Миллер в 1761 году предположил, что основатели русского государства были роксолане с Балтийского моря. Позже, в сочинении «О народах, издревле в России обитавших» (Büsching’s «Magazin», XV; русский перевод, СПб., 1773), он указал на присутствие варяжского элемента на юге. В «Опыте новой истории о России» автор хотел продолжать Татищева, но Ломоносову не нравилось, что Миллер занимался исследованиями о «смутных временах Годунова и Расстриги — самой мрачной части российской истории», и ему удалось добиться прекращения этого труда.

С  года Миллер по рекомендации И. И. Бецкого именным указом Екатерины II был назначен главным надзирателем Московского Воспитательного дома, с оставлением при Академии наук и художеств в звании историографа, а в марте 1766 года определён начальником Московского архива Коллегии иностранных дел. Назначая Миллера в архив иностранной коллегии, императрица Екатерина поручила ему составить «Собрание русской дипломатики» по примеру Дюмона. В качестве управляющего архивом он воспитал себе достойного преемника в лице Н. Н. Бантыш-Каменского.

Поражённый параличом в 1772 году, он продолжал неустанно работать до самой смерти, наступившей в ночь на  года. Московский период в жизни Миллера был ознаменован изданием таких ценных памятников и трудов русских учёных, как: Судебник царя Ивана Грозного, Степенная книга, «Письма Петра Великого графу Б. П. Шереметеву», «Ядро Российской истории» (Манкеева), «История Российская» (Татищева), «Географический словарь» (Полунина), «Описание Камчатки» (Крашенинникова). В «Опыте трудов вольного российского собрания» (IV, V) Миллер поместил ряд статей о рождении, воспитании, воцарении и короновании Петра Великого, об учреждении первых гвардейских полков.

В 2005 году в Москве, в Выставочном зале федеральных архивов с 15 ноября по 7 декабря происходила выставка «От Рейна до Камчатки (к 300-летию со дня рождения академика Г. Ф. Миллера», организованная Российским государственным архивом древних актов при участии Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного музея народов Востока, Государственной Третьяковской галереи, Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук и Архива внешней политики Российской империи ИДД МИД РФ. Руководитель Ю. М. Эскин, автор выставки, составитель и редактор каталога Е. Е. Рычаловский.

Пугачёвская тема 
Г. Ф. Миллером была собрана коллекция документов и мемуаров по восстанию Емельяна Пугачёва, известная как «Пугачёвский портфель Миллера». В коллекции находятся копии писем, известия, сочинения, указы, манифесты, донесения, речи и другой материал за период 1772—1775 годов, связанные с тем восстанием. В 1784 году в немецком ежегоднике А. Ф. Бюшинга была издана анонимная статья «Достоверные известия о мятежнике Емельяне Пугачёве и поднятом им бунте». Как считают исследователи (в том числе Г. П. Блок и И. М. Гвоздикова), эта работа была написана Г. Ф. Миллером.

Звания и награды 
 Статский советник (1775)
 Действительный статский советник (1783)
 Орден Св. Владимира 3-й степени (1783)

Семья 
 Брат: Генрих Юстус Мюллер (11.6.1702, Херфорд — 1783) — старший преподаватель академической гимназии (1732—1767) (с 1742 года был женат на Луизе Энгельгардт)
 Жена: N.N. — вдова немецкого врача из Сибири, сочетались браком в 1742 в Верхотурье
 Сын: Карл — имперский прокурор Верховного суда, надворный советник
 Сын: Яков Федорович — секунд-майор

Коллекции 

После смерти Миллера осталась коллекция автографов и рукописей (в 258 портфелях), важных для изучения истории, этнографии, статистики и промышленности России и в частности Сибири. Многими материалами обязаны Миллеру князь М. М. Щербатов, И. И. Голиков, Словцов, Новиков (в «Древней Российской Вивлиофике»), граф Румянцев (в «Собрании Государственных Грамот и Договоров»), а также Археографическая комиссия. До нашего времени более половины сибирского архива Г. Миллера ещё не опубликовано.

Труды 
 Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 г. // Источники по истории Сибири досоветского периода. — Новосибирск: Наука, 1988. — С. 65—101.
 Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах, Москва, 1846 г.
 
 
 
 
 
 Сочинения по истории России. Избранное / Сост. А. Б. Каменский. М.: Наука, 1996. 448 с.
 Voyages et decouvertes faites par les Russes le long des cotes de la mer Glaciale &sur l’ocean oriental, том 1, том 2, Амстердам, 1766.
 Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш и вотяков. — СПб., 1791. — 131.
 О народах издревле в России обитавших. — 1773 г.
 Известие о дворянах российских. — 1790 г.
 Известия о бывшем городе Ниэншанце — 1755 г.
 О первом летописателе Российском преподобном Несторе — 1755 г.
 О первых Российских путешествиях и посольствах в Китай — 1755 г.
 Роспись губерниям, провинциям, городам, крепостям и другим достопамятным местам в России находящимся — 1757 г.
 Поправки погрешностей, учиненых г. де Бюфоном в первой части Натуральной его истории при объявлении о разных странах и местах российского государства — 1757 г.
 Изъяснения сумнительств, находящихся при постановлении границ между российским и Китайским государством 7197 (1689) года — 1757 г.
 О китовой ловле около Камчатки — 1757 г.
 Описание морских путешествий по Ледовитому и восточному морю, с российской стороны учиненых — 1758 г.
 Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при Иртыше — 1760 г.
 Известия о запорожских казаках — 1760 г.
 Известия о ландкартах, касающихся до российского государства — 1761 г.
 Изъяснения о некоторых древностях, в могилах найденных — 1764 г.

См. также 

 Портфели Миллера

Примечания

Литература 
 
 Пекарский П. П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. І, 1870. С. 308—430.
 
Томан И.Б. "Историк должен казаться без отечества" // Томан И.Б. Памятники истории и культуры московских немцев. - М.: Готика, 2013. - С.55-57
 Элерт А. Х. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. — Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1996. (серия «История Сибири. Первоисточники»).
Элерт А.Х. Народы Сибири в трудах Г.Ф. Миллера. Новосибирск: Ин-т археологии и этнографии СО РАН. 1999. 239 с. 
Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по истории Сибири. Новосибирск: Наука, 1990. 246 с.
Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах и материалах Г. Ф. Миллера. Екатеринбург: Волот, 2006. (Изд. подг. Элерт А.Х.). 416 с.; ил.
 Фомин В. В. Ломоносов и Миллер: уроки полемики // Вопросы истории. — 2005. — № 8. — С. 21—35.
 Г. Ф. Миллер — выдающийся учёный России XVIII века // «Исторический архив». 2006, № 1. С. 3—63.
 Константинов М. В., Константинова Т. А. Археологические исследования Г. Ф. Миллера в Забайкалье // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. I. — СПб.-М.-Великий Новгород, 2011. 424 с.: илл.
 
 
 
 От Рейна до Камчатки (к 300-летию со дня рождения академика Г. Ф. Миллера): Каталог выставки. — М.: Древлехранилище, 2005. — 196 с.
 
Радзюн А.Б., Хартанович М.В. Кунсткамера петербургской Академии наук XVIII в.: у истоков антропологических знаний в России // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология, 2015; 2/2015; с. 114-122.
Хартанович М. В. Принципы собирания этнографических коллекций для Кунсткамеры Императорской Академии наук: от сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта  (1719–1727)  до Второй Камчатской экспедиции (1733–1743)  //  Вестник НГУ. Серия: История, филология.  2019.  Т. 18, No 5: Археология и этнография. С.  36–49.

На иностранных языках:
 Beiträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen" (Галле, 1785, т. III, 1—160; биография Mиллера, составленная Бюшингом).
 Literarischer Briefwechsel von J. D. Michaelis" (Лейпциг, 1795, II, 511—536; переписка за 1762—1763 гг.);
 A. L. Schlozer’s öffentliches u. privates Leben, von ihm selbst beschrieben" (Геттинген, 1802; русский перевод в «Сборнике 2 отд. Академии Наук», т. XIII);
 Neue Deutsche Biographie. Berlin : Duncker & Humblot Verlag, 1997. — Bd. 18, S. 394—395.

Ссылки 
 

Историки по алфавиту
Историки Российской империи
Архивисты Российской империи
Главные учёные секретари Российской академии наук
Специалисты по истории России
Работники Московского главного архива
Действительные статские советники
Ректоры Санкт-Петербургского государственного университета
Археографы Российской империи
Историография восстания Пугачёва
Краеведы Москвы
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Члены Шведской королевской академии наук
Исследователи Сибири